Nihil obstat (lat. für „es steht nichts entgegen“) bedeutet vor allem in kirchlichen Verfahren der katholischen Kirche eine Art Unbedenklichkeitserklärung:
 bei der Erteilung einer Druckerlaubnis, siehe Imprimatur
 bei der Erteilung einer Lehrerlaubnis, siehe Missio canonica
 bei der Eröffnung eines Seligsprechungsprozesses
 vor einer kirchlichen Trauung, bei der zuvor keine standesamtliche Trauung stattgefunden hat